Die Ratte – film del 1918 diretto da Harry Piel e Joe May
Die Ratte – film del 1993 diretto da Klaus Lemke
Die Ratte – cortometraggio del 2015 diretto da Anja Gurres